België hangt voor zijn energie grotendeels af van buitenlandse fossiele brandstof. In 2013 kwam 71% van het primaire energieverbruik uit ingevoerde aardolie, aardgas en steenkool en 20% uit kernenergie.

De gemiddelde Belg verbruikte in dat jaar 5,02 ton olie-equivalent (toe) aan primaire energie. Dit is ruim 2,6 keer meer dan het mondiale gemiddelde en ook beduidend hoger dan in de buurlanden: in Frankrijk lag het cijfer op 3,84 toe per inwoner, in Duitsland op 3,94 en in Nederland op 4,60.

Ook de CO2 uitgestoten door Belgische energie lag in 2013 hoger dan het wereldgemiddelde, zij het niet in dezelfde mate als het verbruik. Met 8,41 t CO2 per inwoner overschreed België het mondiale niveau met 87%. Daarmee vervuilde het land per capita iets minder dan Duitsland (9,47 t CO2) en Nederland (9,30 t), maar beduidend meer dan Frankrijk (4,81 t).

Nog in 2013 kwam de elektriciteitsproductie voor iets meer dan de helft uit kernenergie (51%), gevolgd door aardgas (25%), steenkool (6%), biomassa (5%), wind (4%) en zon (3%).

In 2014 bestond deze voor 46,4 % uit kernenergie, 32,9 % uit fossiele brandstoffen (voornamelijk gas: 26,5 % en steenkool: 6,1 %) en voor 20,7 % uit hernieuwbare bronnen (wind: 6,3 %, biomassa: 4,9 %, zon: 4,0 %, afvalverbranding: 2,9 %, waterkracht: 2,1 %).

Overzicht

Uitstoot van koolstofdioxide 
Aan Belgische energie is een aanzienlijke uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide gerelateerd. Deze uitstoot daalt gestaag sinds 1971, ondanks het toenemende verbruik:

Steenkool heeft in de periode 1971-2013 zwaar aan belang ingeboet en is grotendeels vervangen door aardgas. Petroleum kende een lichte achteruitgang.

In alle sectoren ligt de Belgische CO2-uitstoot per capita boven het EU-gemiddelde:

Primaire energie

Productie 
Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen is de productie van primaire energie binnen de Belgische grenzen vooral een kwestie van kernenergie, op afstand gevolgd door biomassa (voornamelijk houtontginning). Rond 2010 zijn ook zon en wind van de grond gekomen in de elektriciteitssector.

Verbruik 
Het primaire verbruik van fossiele brandstoffen is toegenomen in de periode 1990-2000, stabiliseerde in het volgende decennium en heeft rond 2010 een daling ingezet. Hernieuwbare energie kende een sterke groei, maar blijft in absolute cijfers nog beperkt. Kernenergie bleef stabiel.

Finaal energieverbruik 
Op de industrie na is het energieverbruik van alle sectoren gestegen in de periode 1990-2013. Vooral in de chemie is het gebruik van aardgas en aardolie als grondstof enorm toegenomen.

Energieleveranciers 
Lijst van leveranciers die in België actief zijn. In de tabel wordt voor elke regio aangegeven welk type energie wordt geleverd. Leveranciers waarvan de namen cursief zijn gedrukt, zijn specifiek gericht op niet-residentiële of industriële afnemers.

Elektriciteit

In 1990-2013 was de grootste transformatie in de Belgische elektriciteitsproductie het vervangen van kolen door aardgas. Daardoor bleef het totale aandeel fossiel goeddeels gelijk. Kernenergie zag zijn aandeel iets afkalven ten gunste van hernieuwbaar (in hoofdzaak biomassa).

Door een stimulerend beleid is hernieuwbare energie in België uitgegroeid tot een niet langer te verwaarlozen factor in de stroomproductie. Biomassa neemt het grootste deel voor zijn rekening, van nabij gevolgd door wind en dan zon.

Het elektriciteitsverbruik stijgt in alle sectoren:

Literatuur 
Emiel Van Broekhoven en Eric Bosman, Energie in België, 1981,

Voetnoten